Miejscowości w USA:
 River Forest – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook.
 River Forest – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Madison.
Gminy w USA:
 River Forest (ang. River Forest Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Cook.